Yémen du Nord peut désigner :
 le royaume mutawakkilite du Yémen, en place de 1918 à 1970 ;
 la république arabe du Yémen, en place de 1962 à 1990.